Příjmení Ďurica nese více různých osobností:

 Ján Ďurica (* 1981) – slovenský fotbalový obránce a reprezentant
 Martin Ďurica (* 1981) – slovenský fotbalový záložník
 Milan Stanislav Ďurica (* 1925) – slovenský historik, publicista, překladatel a římskokatolický kněz
 Pavol Ďurica (* 1983) – slovenský fotbalový záložník

Externí odkazy 
 

Slovenská příjmení